Ранчо Санта Анита има више значења:

 Ранчо Санта Анита (Намикипа), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо Санта Анита (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо Санта Анита (Рајон), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ранчо Санта Анита (Моктезума), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Санта Анита (Виља де Ариста), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику